Toei bzw. Tōei steht für:
 Tōei, eine japanische Filmproduktionsfirma
 Tōei Animation, ein Produktionsstudio für Anime
 Toei-U-Bahn in Tokio